Öja ist der Name mehrerer Orte in Schweden und Finnland:
 Öja (Finnland), Insel und ehemalige Gemeinde bei Kokkola in Finnland
 Öja (Schweden), Insel in den Stockholmer Schären
 Öja (Gotland), ehemalige Landgemeinde auf Gotland in Schweden
 Öja (Skåne), ehemalige Landgemeinde in Skåne in Schweden
 Öja (Småland), ehemalige Landgemeinde in Småland in Schweden
 Öja (Södermanland), ehemalige Landgemeinde in Södermanland in Schweden

Siehe auch:
 Oja